

Geografia

Austria 
 Edt bei Lambach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Wels-Land

Niemcy 
 Edt – dzielnica Vilshofen an der Donau

Zobacz też 
 Ed
 EDT
 Et